Cedrés ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Caetano Clavijo Cedrés (* 1956), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Fernando Clavijo
 Gabriel Cedrés (Néstor Gabriel Cedrés; * 1970), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Cedrés (Juan Cedrés Cabrera; 1927–1979), spanischer Fußballspieler 
 Luis Eduardo González Cedrés (* 1972), uruguayischer Geistlicher, Weihbischof in Montevideo